Der Frosch steht für:

 Der Frosch (1973), britischer Horrorfilm aus dem Jahr 1973 (OT: Psychomania)
 Der Frosch (2016), Schweizer Komödie aus dem Jahr 2016
 Der Frosch (Theaterstück), Theaterstück von Herbert Achternbusch aus dem Jahr 1982
 Spitzname von Carlos Alberto Oliva Castillo (* 1974), mutmaßlicher mexikanischer Verbrecher

Siehe auch:
 Frosch